Леонид Алексеевич Реутов (1942—2002) — советский и российский киноактёр.

Биография 
Родился 11 апреля 1942 года в Москве.

В 1967 году окончил актёрский факультет ВГИК и стал актёром киностудии имени М. Горького.
Начал карьеру в кино с больших ролей (в фильмах «Утренние поезда», «Верьте мне, люди», «Ваш сын и брат»), но затем снимался в эпизодах.

Умер 31 марта 2002 года в Москве. 
Похоронен на Кузьминском кладбище.

Личная жизнь 
Был женат на актрисе Ларисе Виккел, с которой позже развёлся. В браке родилась дочь Олеся.

Фильмография 

 1963 — Утренние поезда — Толик
 1964 — Верьте мне, люди — Павел Стешнёв, мелкий вор-сумочник (Пашка-Рыба)
 1965 — Ваш сын и брат — Максим Воеводин
 1965 — Петух — Чары Мурадов, молодой инженер и талантливый боксёр
 1966 — Серая болезнь
 1967 — Комиссар — начальник штаба
 1967 — Разбудите Мухина! — студент на лекции
 1967 — Хроника пикирующего бомбардировщика — Пастухов
 1968 — Угрюм-река — эпизод (в титрах указан как А. Реутов)
 1968 — Это было в разведке — Рахимов
 1969 — Песнь о Маншук
 1970 — Хуторок в степи
 1971 — Долги наши — поклонник Тони в меховой кепке
 1971 — Если ты мужчина…
 1973 — Юнга Северного флота — капитан-лейтенант
 1974 — Контрабанда — Тюля Саша, радист, одноклассник Звонарёва
 1975 — Между ночью и днём / Zwischen Nacht und Tag (ГДР) — Володя
 1980 — Юность Петра — стрелец Никита Гладкий
 1980 — В начале славных дел — стрелец Никита Гладкий
 1983 — Нежный возраст — эпизод
 1986 — Голова Горгоны
 1987 — Сильнее всех иных велений — эпизод
 1988 — На помощь, братцы! — эпизод
 1990 — Война на западном направлении
 1992 — Генерал — Суровкин

Примечания

Ссылки 
 Национальный кинопортал film.ru

Выпускники ВГИКа
Похороненные на Кузьминском кладбище